Ефремово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефремово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ефремово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Ефремово — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Ефремово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Ефремово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Ефремово — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Ефремово — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Ефремово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ефремово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Ефремово — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Ефремово — деревня в Ефремовском сельском поселении Вяземского района Смоленской области
 Ефремово — деревня в Каснянском сельском поселении Вяземского района Смоленской области.
 Ефремово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Ефремово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Ефремово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Ефремово — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Ефремово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Ефремово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Ефремово — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Ефремово — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Ефремово — село в Амгинском улусе Якутии.
 Ефремово — село в Угличском районе Ярославской области.
 Ефремово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Ефремово-Степановка